Der Kampf der Tertia steht für:
 Der Kampf der Tertia (Roman), Roman (1927) von Wilhelm Speyer (Schriftsteller)
 Der Kampf der Tertia (1928), deutscher Stummfilm von Max Mack
 Der Kampf der Tertia (1952), deutscher Spielfilm von Erik Ode